Backplate steht für:
 Backplate (Tauchen), ein Element der Tauchausrüstung
 Backplate (Fotografie)
 eine englischsprachige Alternativbezeichnung für Kamerarückwand

Siehe auch:
 Backplane